Cinque navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hindustan o HMS Hindostan:

  – East Indiaman varato nel 1789, acquistato dalla Royal Navy nel 1795 e classificato come vascello da 54 cannoni, perduto in un incidente nel 1804.
  – East Indiaman varato nel 1789 come Admiral Rainier, acquistato dalla Royal Navy nel 1804 e classificato come vascello da 50 cannoni, radiato nel 1855.
  – vascello da 80 cannoni varato nel 1841 e radiato nel 1921.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe King Edward VII, varata nel 1903 e radiata nel 1921.
  – sloop-of-war della classe Hastings, varato nel 1930, venduto al Pakistan nel 1948 e rinominato Karsaz, radiato nel 1951.

Pagine correlate 
 Hindustan